Formule 2 v roce 2018 byla druhou sezónou závodní série Formule 2. Začala v bahrajnském Manáma dne 7. dubna a skončila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech dne 25. listopadu. V sezóně zvítězil britský závodník George Russell před krajanem Landem Norrisem.

Složení týmů 
 Po roční přestávce se vrátil do série tým Carlin.
 K sérii se připojil český tým Charouz Racing System.
 Sérii opustily týmy Racing Engineering a Rapax.

Přestupy jezdců

Kalendář

Změny v kalendáři 
 V kalendáři se nově objevil francouzský okruh Circuit Paul-Ricard a Autodrom v Soči.
 Závod na okruhu Circuito Permanente de Jerez, který měl premiéru v sezóně 2017, se znovu do kalendáře nedostal.

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

Formule 2
Motoristické sporty v roce 2018